FGJ kan syfta på:

 Faringe–Gimo Järnväg
 Föreningen grävande journalister